Ве́рсия (поздне — видоизменение, поворот) — одно из нескольких изложений или объяснений какого-либо факта.
 Версия — предположение следователя или суда о наличии или отсутствии событий и фактов из числа имеющих значение для правильного разрешения дела.
 Версия — в языкознании: грамматическая категория глагола, обозначающая отношение действия к его субъекту или косвенному объекту.
 Версия программного обеспечения

Фильмы 
 Версия (фильм, 1986) — СССР.
 Версия (фильм, 1991), более известный под названием «Крыша» — США.
 Версия (фильм, 2007) () — США.
 Версия (фильм, 2009)
 Версия полковника Зорина — СССР, 1978 год.
 Версия 1.0 (фильм) — 2004 год
 Версия (телесериал) — российский телесериал 2009 года, Режиссёр: Алексей Богданов, в главной роли — Александр Лыков.
 Версия (телесериал, 2017) (другое название — «Подразделение N») — российский телесериал 2017 года.
 «Версия» — фильм первый четырёхсерийного советского фильма «К расследованию приступить».

См. также 
 
 Версия (театр)
 Версия (газета)

Примечания